ODF, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Open Document Format – ISO-standard (ISO/IEC 26300:2006), godkendt december 2006.
 Optical Fiber Distribution Frame – passivt hjælpemiddel med tilknytning til telekommunikation.